Андерсон Рафаэль Контрерас Перес (; родился 30 марта 2001 года в Сокопо, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Каракас».

Клубная карьера 
Контрерас начал профессиональную карьеру в клубе «Каракас». 16 февраля 2019 года в матче против «Арагуа» он дебютировал в венесуэльской Примере. 28 ноября поединке против «Депортиво Лара» Андерсон забил свой первый гол за «Каракас». В том же сезоне он помог клубу выиграть чемпионат.

Достижения 

Клубные

 «Каракас»
 Победитель чемпионата Венесуэлы — 2019

Примечания 

Футболисты Венесуэлы
Игроки олимпийской сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Каракас»